Elisabet d'Anglaterra (1214-1241), princesa anglesa.
 Elisabet I d'Anglaterra (1533–1603), reina d'Anglaterra i d'Irlanda des del 1558 fins a la seva mort.
 Elisabet d'Anglaterra o Elisabet de Bohèmia (1596–1662), princesa d'Anglaterra i d'Escòcia de la Casa Stuart i reina consort de Bohèmia per matrimoni amb l'elector del Palatinat Frederic V.
 Elisabet II del Regne Unit (1926-2022), reina del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord.